Reville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Réville, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Réville-aux-Bois, departementet Meuse,